Peaches kan henvise til

 Peaches (musikgruppe), en svensk pigeduo, aktive fra 2000 til 2005
 Peaches (musiker), en canadisk musiker